Аттинг () — община в Германии (земля Бавария).

Община расположена в долине реки Кляйне-Лабер, в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Штраубинг-Боген. Население составляет 1647 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 14,91 км². Официальный код  —  09 2 78 117.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии